Гнєвой (*'д/н — 995/996) — король лютичів-велетів у 977/980—995/996 роках.

Життєпис 
Про походження Гнєвоя практично нічого невідомо. За гіпотезою міг мати стосунок до династії Драговіта, що панувала над велетами у IX ст., втім, це не підтверджено. Став князем велетів близько 977 року. Тоді ж зумів звільнити залежність свого племені від королівства Німеччина.

До 980 року зумів відновити Велецький союз, який тоді вже називався Лютицьким. Для цього було проведено поганські обряди в священному місці Ретра, де князі й жерці племен хижан, черезпенян, доленчан та лютичів оголосили Гнєвоя новим королем.

У 983 році, скориставшись поразкою імператора Оттона II у війні з арабами в південній Італії, почали заворушення володарі племінним герцогств Німеччини. За цих обставин Гнєвой оголосив війну німецьким колоністам і місіонерам. Для цього вступив у союз з Ободрицькою державою на чолі із князем Мстівоєм II та Браніборським князівством (союзом стодорян) на чолі з Прібиславом. В результаті влада Священної Римської імперії була повалена включно до Одеру. Влада саксонських герцогів Біллунгів та північна марка практично припинили своє існування. Повстання охопило практично усі племена полабським слов'ян.

Боротьба проти Священної Римської імперії та її союзників — Польщі та Богемії тривала до самої смерті Гнєвоя у 995 або 996 році. Невідомі обставини його смерті. Напевне, помер невдовзі після укладання миру з імператором Оттоном III, який у 995 році зазнав чергової поразки. Але лютичі вимушені укласти мир з огляду для поразки стодорян.

Після смерті Гнєвоя про його спадкоємців висувається теорія, що спадкової влади в Лютицькому союзі не було, стали обирати королів або верховних князів за обставинами.

Джерела 
 Herrmann, Joachim (1985). Die Slawen in Deutschland: Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Berlin: Akademie-Verlag. ISBN 978-0-376-08338-8.
 Petersohn, Jürgen (2003). König Otto III und die Slawen an Ostsee, Oder und Elbe um das Jahr 995. Frühmittelalterliche Studien (in German). Münster/Berlin: Walter de Gruyter (37). ISSN 0071-9706
 ИСТОРИЯ ВИЛЬЦЕВ-ЛЮТИЧЕЙ 

Королі велетів
Персоналії X століття